Ма́унт-Ве́рнон — поместье Джорджа Вашингтона в Виргинии. Также может означать:

Населённые пункты

Австралия 
 Маунт-Вернон (Новый Южный Уэльс) — пригород Сиднея.

Канада 
 Маунт-Вернон, посёлок в графстве Брант провинции Онтарио.
 Маунт-Вернон, посёлок в округе Мэлахайд провинции Онтарио.
 Маунт-Вернон, немуниципальное сообщество на Острове Принца Эдуарда.

Сингапур 
 Маунт-Вернон (Сингапур)

Великобритания 
 Маунт-Вернон (Белфаст)
 Маунт-Вернон (Глазго)
 Маунт-Вернон (Терсо), Кейтнесс
 Госпиталь Маунт-Вернон, северный Лондон

США

Алабама 
 Маунт-Вернон — город в штате Алабама

Арканзас 
 Маунт-Вернон — город в штат Арканзас
 тауншип Маунт-Вернон, округ Бентон
 тауншип Маунт-Вернон, округ Фолкнер

Вашингтон 
 Маунт-Вернон — город в штате Вашингтон

город Вашингтон (округ Колумбия) 
 Площадь Маунт-Вернон в Вашингтоне.
 Площадь Маунт-Вернон (станция) — станция Вашингтонского метро, желтая и зелёная линии.
 Маунт-Вернон (кампус) — кампус Университета Джорджа Вашингтона в г. Вашингтон.

Виргиния 
 Маунт-Вернон — бывшая частная плантация Джорджа Вашингтона, ныне его дом-музей.

Висконсин 
 Маунт-Вернон — город в штате Висконсин

Джорджия 
 Маунт-Вернон — город в штат Джорджия

Западная Виргиния 
 Маунт-Вернон — город в штате Западная Виргиния

Иллинойс 
 Маунт-Вернон (Иллинойс)
 Маунт-Вернон (Джефферсон) — тауншип в округе Джефферсон

Индиана 
 Маунт-Вернон — городок в штат Индиана

Айова 
 Маунт-Вернон — город в штате Айова
 Маунт-Вернон (Блэк-Хок, Айова) — тауншип в округе Блэк-Хок
 Маунт-Вернон (Серро-Гордо, Айова) — тауншип в округе Серро-Гордо

Кентукки 
 Маунт-Вернон — город в штат Кентукки
 город Маунт-Вашингтон (Кентукки) изначально также назывался Маунт-Вернон.

Миннесота 
 Маунт-Вернон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Уинона, Миннесота

Миссури 
 Маунт-Вернон — город в штате Миссури
 тауншип Маунт-Вернон, округ Лоуренс

Мэн 
 Маунт-Вернон — город в штате Мэн

Мэриленд 
 поселение Маунт-Вернон (Балтимор) — пригород Балтимора, штате Мэриленд
 Маунт-Вернон (Мэриленд), в округе Сомерсет

Нью-Гемпшир 
 Монт-Вернон (Нью-Гемпшир) (изначально франкоязычное поселение, из-за этого разница в написании и произношении)

Нью-Йорк 
 Маунт-Вернон — селение в округе Эри
 Маунт-Вернон — город в штате Нью-Йорк. Крупнейший город с названием Маунт-Вернон.

Огайо 
 Маунт-Вернон — город в штате Огайо

Орегон 
 Маунт-Вернон — город в штате Орегон

Техас 
 Маунт-Вернон (Техас)
 Маунт-Вернон, Даллас (Техас)

Южная Дакота 
 Маунт-Вернон — город в штате Южная Дакота
 поселение Маунт-Вернон, Дэвисон (округ, Южная Дакота)

Географические точки 
 Гора Маунт-Вернон — названа в честь британского адмирала Эдварда Вернона.

Корабли 
Также имя «Маунт-Вернон» носили несколько кораблей военно-морского флота США за всю его историю.

См. также 
 Вернон (горы)